Joseph Brincat ist der Name folgender Personen:

* Joseph Brincat (Politiker), maltesischer Politiker (MLP) 
 Joseph Brincat, bekannt als Joe Brincat (* 1970), maltesischer Fußballspieler